Dies ist eine Liste der Städte in der Republik Kongo.

Die beiden mit Abstand größten Agglomerationen in der Republik Kongo sind die Hauptstadt Brazzaville mit einer Einwohnerzahl von 1.362.764 und Pointe-Noire mit einer Bevölkerung von 816.165 (Stand jeweils 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich zwei Drittel der Menschen des Landes in beiden Regionen.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 2000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 22. Dezember 1984 und 6. Juni 1996, eine Schätzung für den 1. Januar 2005 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Region), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Brazzaville bildet einen eigenen Hauptstadtdistrikt und gehört keiner Region an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
Liste der größten Städte Afrikas
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
Centre National de la Statistique, Republique du Congo
Mongabay - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte in der Republik Kongo
City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in der Republik Kongo

 
Kongo, Republik